Low Winter Sun (deutsch etwa ‚tief(stehend)e Wintersonne‘) steht für folgende Werke:

 Low Winter Sun (Miniserie), britisch-US-amerikanische zweiteilige Miniserie von Adrian Shergold (2006) 
 Low Winter Sun (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2013)